Fala jezik, zapadnoiberski jezik u Španjolskoj

Naselja u Sloveniji:
 Fala (Ruše, Slovenija), naselje u općini Ruše
 Fala (Selnica ob Dravi, Slovenija), naselje u općini Selnica ob Dravi